Joe Kubert (1926-2012) – fumettista polacco-americano
 Andy Kubert (1962) – fumettista polacco-americano
 Adam Kubert (1959) – fumettista polacco-americano